Ivan Voroncov – calciatore
 Ivan Illarionovič Voroncov-Daškov – diplomatico russo
 Ivan Illarionovič Voroncov – politico russo